Bert Koenders (1958), homme politique et diplomate néerlandais
 Nathalie Koenders (1977), kayakiste et femme politique française
 Milano Koenders (1986), footballeur néerlandais